Euroligue 2012 peut désigner :
 l’Euroligue de basket-ball 2011-2012,
 l’Euroligue féminine de basket-ball 2011-2012.